Földrajz
Miami – arizonai település
Miami – floridai nagyváros
Miami – indinai település
Miami – település az USA Kalifornia államában
Miami – missouri település
Miami – nyugat-virginiai település
Miami – az USA Oklahoma állama Ottawa megyéjének székhelye
Miami – az USA Texas állama Roberts megyéjének székhelye
Miami – új-mexikói település
Miami Station (Missouri)
Zene
Miami (Izzy Stradlin album)
Miami (James Gang album)
Miami (The Gun Club album)
Miami – Will Smith dala
Miami (zenekar)